Казанок, котелок — невеликий казан.
 Армійський казанок
 Казанок компаса, котелок компаса — ємність з немагнітного матеріалу, де розміщується картушка магнітного компаса.
 Казанок — жартівливе позначення голови.
 Казанок — зрідка вживана назва капелюха котелка.

Див. також 
 Котелок (значення)